Ханья — місто в Греції на острові Крит
 Ханья — ном в Греції на Криті